Bessarion est un nom propre qui peut désigner :

Variante 
 en russe Vissarion.

Saint catholique et orthodoxe
 Bessarion de Scété  († 400), anachorète en Égypte. Fêté le 20 février en Orient et le 6 juin en Occident.

Saints orthodoxes
 Bessarion II de Larissa (°1490-†1540), métropolite en Thessalie. Fête le 15 septembre.
 Bessarion Saraj, néomartyr. Fête le 21 octobre.

Autres personnages remarquables
 Basilius Bessarion (° ~ 1395 - † 1472), ou Jean Bessarion ou  Basilius,  patriarche latin de Constantinople, cardinal.
 Vissarion Djougachvili (° ~ 1850 - † 12 août 1909), le père de Staline.

Divers 
 Bessarion, un cratère lunaire ;
 Bessarion, une station du métro de Toronto.

Références